Nowgorodskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Nowgorodskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Mettkeim, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 [Nowgorodskoje], untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Egglenischken, 1938–1946 Preußischnassu, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Nowgorodskoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Nowgorodskoje (Twer, Beschezk), Dorf im Rajon Beschezk, Oblast Twer
 Nowgorodskoje (Twer, Torschok), Dorf im Rajon Torschok, Oblast Twer
 Nowgorodskoje (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir